Гайдуке́вич () — белорусская фамилия; образована от прозвища Гайдук.

Известные носители 
 Гайдукевич, Анна Викторовна (род. 2001) — белорусская гимнастка, участница Олимпийских игр 2020.
 Гайдукевич, Виктор Францевич (1904—1966) — русский советский учëный, археолог, специалист в области античной археологии.
 Гайдукевич, Олег Сергеевич (род. 1977) — белорусский политик, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии с 2019 года.
 Гайдукевич, Сергей Васильевич (род. 1954) — белорусский политик, общественный деятель, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии с 1995 по 2019 годы.

Примечания